El término Real Fuerza Aérea puede referirse a cualquiera de los siguientes:

Fuerzas aéreas

Commonwealth
Real Fuerza Aérea (Reino Unido)
Real Fuerza Aérea Australiana
Real Fuerza Aérea Canadiense
Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda

Europa 

Real Fuerza Aérea Neerlandesa
Real Fuerza Aérea de Dinamarca
Real Fuerza Aérea de Noruega

Asia y África del Norte 

Real Fuerza Aérea Tailandesa
Real Fuerza Aérea Saudí
Real Fuerza Aérea Bareiní
Real Fuerza Aérea de Omán
Real Fuerza Aérea de Jordania
Real Fuerza Aérea de Marruecos
Real Fuerza Aérea de Malasia
Real Fuerza Aérea de Brunéi
Real Fuerza Aérea de Camboya

Históricas 

Real Fuerza Aérea del Ejército Húngaro
Real Fuerza Aérea Rumana
Real Fuerza Aérea Italiana (Regia Aeronautica)

Otros usos 

 Real Fuerza Aérea (lucha libre)